Giardinetto – nome di una parte di un'imbarcazione
 Giardinetto – frazione del comune italiano di Castelletto Monferrato, in provincia di Alessandria
 Giardinetto – frazione condivisa tra i comuni italiani di Orsara di Puglia e Troia, in provincia di Foggia

Pagine correlate 
Giardinetti